Тетюхин — фамилия; имеет женскую форму Тетюхина.
 Тетюхин, Владислав Валентинович (1932—2019) — доктор технических наук, предприниматель и меценат, бывший директор ВСМПО-АВИСМА, основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.
 Тетюхин, Павел Сергеевич (род. 2000) — российский волейболист, доигровщик сборной России и «Белогорья».
 Тетюхин, Сергей Юрьевич (род. 1975) — российский волейболист, доигровщик сборной России и «Белогорья».